Jaltoonej kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Jeltonet, ö, Likiep, 
 Jeldoni, ö, Erikub, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar